Union Building peut faire référence à :
 Union Buildings, bâtiments abritant le siège du gouvernement d'Afrique du Sud ;
 , bâtiment de la ville de New York, aux États-Unis ;
 , bâtiment de l'Université du Texas à Austin.